Даниил Сергеевич Цветков (род. 25 июня 1984, в Казахстане) — российский пианист, музыкальный педагог. Лауреат Гран-При III Международного конкурса пианистов в Тбилиси (2005), первой премии III Международного конкурса пианистов в Алма-Ате (2006), первой премии Международного конкурса пианистов в Порто (2007), первой премии Международного конкурса пианистов «Spanish composers» (2007), второй премии Международного конкурса пианистов "Animato Prix" (2008), первой премии Международного конкурса пианистов в Луизиане (2009), первой премии Международного конкурса пианистов "Lleida piano competition" (2010), первой премии Международного конкурса пианистов “Ferrol piano competition” (2010), первой премии II Международного конкурса пианистов в Орландо (2011), первой премии Международного конкурса пианистов им. Клаудио Аррау (2012), второй премии Международного конкурса пианистов «Svetislav Stancic» (2014).

Биография 
Даниил Цветков родился в Казахстане в 1984 году. В 2003 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 2009 году завершил обучение в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В 2012 году окончил ассистентуру-стажировку в классе профессора Наталии Трулль. С 2018 года стал преподавать в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.

Его виртуозное владение инструментом слышали зрители престижных российских и заграничных концертных залов – Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Камерный зал ММДМ, Камерный зал Московской филармонии, Большой зал Киевской Государственной филармонии, Большой зал Тбилисской филармонии, Большой зал Тбилисской консерватории, AOI Hall в Шизуоке, зал им. Альфреда Корто в Париже, концертные залы Испании, Австралии, Марокко, Швейцарии, США, Норвегии и других стран.

Даниил принимал участие в ансамблях с известными российскими исполнителями музыки, в числе которых были Николай Саченко, Валентин Урюпин, Евгений Румянцев, Алена Баева, Илья Гайсин. Солистом выступал с концертами с Заслуженным коллективом России оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии, Государственным оркестром капеллы Санкт-Петербурга, Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», Государственным симфоническим оркестром Тбилиси, Белградским филармоническим оркестром, Румынским симфоническим оркестром "Bacau", оркестром "Winterthur Musikkollegium" (Швейцария), Национальным оркестром Порто. Работал и выступал с такими известными дирижёрами как Евгений Бушков, Томас Зандерлинг, Жан-Бернар Помье, Владимир Зива, Овидиу Балан и Стюард Стрэдфорд.

Как пианист оркестра неоднократно с концертными программами выступал под руководством Теодора Курентзиса с оркестром «MusicAeterna».

Примечания

Ссылки 
 Московская филармония
 Центральная музыкальная школа Московской консерватории

 Выпускники Московской консерватории